Reutgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Reutgraben (Aisch), rechter Zufluss der Aisch bei Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Reutgraben (Aurach), rechtes Bachtal zur Aurach bei Jakobsruh, Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Reutgraben (Grabenäckerbach), linker Zufluss des Grabenäckerbachs (zum Malscher Landgraben) bei Oberweier, Stadt Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Reutgraben, Abschnittsname bei Ganacker, Markt Pilsting des Hauptkanal (Laillinger Bach), rechter Zufluss des Laillinger Bachs (zum Längenmühlbach) nach Lailling, Gemeinde Otzing, beide Orte im Landkreis Deggendorf, Bayern; Abschnittsnamensfolge Oberndorfer Graben → Reutgraben → Hauptkanal
 Reutgraben (Speckgraben), rechter Zufluss des Speckgrabens bei Hambrücken, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; siehe bei den Zuflüssen des Kriegbachs
 Reutgraben (Streu), rechter Zufluss der Streu (zur Fränkischen Saale) nach Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Reutgraben (?) oder Reuthgraben (Tränkleinsgraben), (indirekter?) rechter Zufluss des Tränkleinsgrabens (Oberlauf des Serrfelder Mühlbachs, zur Baunach) bei Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Reutbach
 Reutegraben
 Reuthgraben